SS13 oder SS 13 steht für:
 Strada Statale 13 Pontebbana, Fernstraße in Italien

SS-13 steht für:
 USS Stingray (SS-13), US-amerikanisches Unterseeboot
SS-13 Savage, sowjetische Interkontinentalrakete

SS13